Gózd ist der Name folgender Ortschaften:

 Gózd (Powiat Radomski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Gózd (Malanów), Dorf im Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Malanów
 Gózd, niedersorbischer Name von Gosda (Wiesengrund), Ortsteil der Gemeinde Wiesengrund, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland

Siehe auch:
 Gozd